

Sigle et abréviation 

COPE est un sigle qui peut désigner :
 Corporate owned, personally enabled (en français, « propriété de l'entreprise avec accès privé »), désignant une gestion de flotte des terminaux mobiles informatiques en entreprise.
 Cadena de ondas populares españolas, une radio espagnole

COPE est une abréviation qui peut désigner :
 Congress of the People (en français, « Congrès du peuple »), un parti sud-africain créé en 2008 d'une scission de l'ANC.

Patronyme 

Cope est un patronyme.

Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, , Koppe et Kops. 

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

 Arthur Stockdale Cope (1857-1940), peintre britannique ;
 Charles West Cope (1811-1890), artiste anglais ;
 Citizen Cope (1968-), auteur-compositeur et producteur américain ;
 Edward Drinker Cope (1840-1897), anatomiste et paléontologue américain ;
 Haley Cope (1979-), nageuse américaine ;
 Jamie Cope (1985-), joueur de snooker anglais ;
  ;
  ;
 Kenneth Cope (1931-), acteur anglais ;
 Zachary Cope (1881-1974), chirurgien anglais.

Autres 
 , un exercice militaire annuel entre l'United States Air Force et la force aérienne Indienne

Patronyme anglais